Fristaten kan syfta på:
Oranjefristaten, historisk stat i vad som idag är Sydafrika
Fristatsprovinsen, provins i nutida Sydafrika
Fristaten Danzig
Fristaten Fiume
Fristaten Island
Fristaten Kongo
Fristaten Mecklenburg-Strelitz
Fristaten Oldenburg
Fristaten Preussen
Fristaten Schaumburg-Lippe
Irländska fristaten

Se även
Fristat